Фердинандо Берти (; ,  — , ) — итальянский политик.

Получил юридическое образование, адвокат. В 1861 г. опубликовал отдельной брошюрой памфлет «О проекте Мингетти: соображения» (), посвящённый проекту министра внутренних дел Марко Мингетти о децентрализации руководства в объединённом итальянском государстве, в 1864 г. — памфлет «В Турине или во Флоренции?» () по вопросу о переносе итальянской столицы из Турина во Флоренцию, как то предлагал тот же Мингетти, ставший к тому времени премьер-министром.

Депутат парламента Итальянского королевства. Был избран от города Сантарканджело-ди-Романья в феврале 1880 г., за три месяца до истечения полномочий XIII созыва, затем оставался депутатом на протяжении всего срока полномочий XIV созыва (1880—1882) и переизбран в состав XV созыва в ноябре 1882 г., скончавшись до истечения полномочий.

Примечания 

Члены Палаты депутатов Италии